Certina ist der Name folgender Unternehmen:
 Certina Holding AG, die Dachgesellschaft eines mittelständischen deutschen Konzerns
 Certina SA, ein Schweizer Uhrenhersteller